Гуфта (, ) — село в Дзауском районе Южной Осетии. 

Центр Гуфтинской сельской администрации в РЮО.

Расположено в месте слияния рек Большая Лиахва и Паца. Гуфта занимает важное место в транспортной системе республики, через неё проходит Транскавказская автомагистраль и Зарская дорога.

Население 
Население представлено в основном осетинами.

Достопримечательности 
 Мост через реку Паца подвергался авиационным атакам во время нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году.
 Старый Гуфтинский мост — сооружение соединяет два берега у села Гуфта, в районе слияния двух рек Большой Лиахвы и Фацдон (Паца). В настоящее время мост потерял своё значение из-за построенного рядом более современного моста.
 Святилище Гуфтайы дзуар.
 Вывеска «ЦВЕТИ ОСЕТИЯ МОЯ !».

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Дзауского района